Бернард Рингайсен (; род. 15 мая 1934, Париж) — французский .

Окончил Парижскую консерваторию, ученик Маргерит Лонг и Жака Феврие. В 1954 г. выиграл Международный конкурс исполнителей в Женеве, годом позже получил второй гран-при на Конкурсе Маргерит Лонг. В 1962 г. стал победителем международного конкурса пианистов в Рио-де-Жанейро, получив также специальный приз за исполнение произведений Эйтора Вилла-Лобоса. В 1989 г. удостоен Премии Роберта Шумана.

На протяжении нескольких десятилетий вёл активную концертную деятельность по всему миру (только во время гастрольной поездки середины 1950-х гг. дал более 100 концертов в Канаде, Мексике и Бразилии). Неоднократно входил в жюри ведущих международных конкурсов.

Среди наиболее значительных записей Рингайсена — полные фортепианные сочинения Камиля Сен-Санса, Игоря Стравинского и Франсиса Пуленка, альбом, посвящённый фортепианной музыке композиторов «Могучей кучки», и три альбома произведений Шарля Алькана.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Института Фридерика Шопена

Академические музыканты Франции
Лауреаты премии Роберта Шумана